Кевін Макдональд ():
 Кевін Макдональд (1944) — американський психолог
 Кевін Макдональд (1960) — шотландський футболіст, півзахисник
 Кевін Макдональд (1961) — канадський комік і актор
 Кевін Макдональд (1967) — британський кінорежисер
 Кевін Макдональд (1981) — шотландський футболіст, півзахисник
 Кевін Макдональд (1985) — англійський футболіст, півзахисник
 Кевін Макдональд (1988) — шотландський футболіст, півзахисник

Див. також 
 Макдональд